El término kora puede referirse a:

Kora, el instrumento musical de cuerdas.
Kora , nombre aborigen australiano
El idioma kora hablado antiguamente en la India.
La tribu kora que habita la parte central de la India.
Kora o  Cora, demarcación territorial de Al-Ándalus.
Kora, también es el nombre de un parque nacional en Kenia.